La palabra Villagrán puede hacer referencia a:

Lugares 

 Villagrán, municipio del estado mexicano de Guanajuato.
 Villagrán, municipio del estado mexicano de Tamaulipas.
 Nopala de Villagrán, municipio del Estado de Hidalgo, en México.

Personajes 

 Adriana Villagrán, jugadora de tenis argentina
 Carlos Villagrán, actor cómico de México.
 Cristian Villagrán, tenista argentino.
 José Antonio Villagrán Correas, militar y político chileno.
 José Villagrán García, arquitecto mexicano.
 Julián Villagrán (insurgente), independentista mexicano.
 Julián Villagrán (actor), actor español.
 José Villagrán (militar), militar uruguayo (1825-1876).
 Vicente Villagrán, militar mexicano.